Komzák ist der Familienname folgender Personen: